Godefroy est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Godefroy est un prénom masculin issu des racines germaniques god « dieu » et frid, « paix ». Il est fêté le 8 novembre avec les Geoffroy.

Godefroy est aussi un patronyme issu du précédent.

Variantes linguistiques

Prénoms 
Il a pour variantes ,  ainsi que toutes celles du prénom  bien qu'il ne partage pas exactement la même étymologie, dans la mesure où il y a eu souvent confusion entre les deux noms par analogie.

Patronymes 
Godefroi, Godefroy, Godfroy, Godefrey, Godfrey, Godfried, Gottfried, Godefert. Hypocoristique : Godfrain, Godfrin.

Saints et bienheureux chrétiens 
 Geoffroy d'Amiens († 1115 ou 1118),  Godefroy d'Amiens ou Godefridus ou Geoffroy , évêque d'Amiens ; fêté le 8 novembre.
 Godefroi de Kappenberg († 1127), bienheureux, religieux prémontré.

Personnalités portant ce prénom 
 Godefroy de Bouillon (°1058 - †1100), chevalier et premier souverain chrétien de Jérusalem.
 Godefroy de Huy (°1100 - †1173), orfèvre mosan
 Godefroy de Saint-Omer (°1075 - †après 1130), cofondateur de l'ordre du Temple.

Personnalités portant ce patronyme 
 Adrien Godefroy (1777-1865), graveur français, fils et élève de François Godefroy.
 Alexandre Godefroy-Lebeuf, horticulteur et éditeur de journaux.
 Alexandre-Ferdinand Godefroy (1852-1933), coiffeur et inventeur français.
 Charles Godefroy, (1888-1958), aviateur français, célèbre par son vol sous l'Arc de triomphe en 1919.
 Denis Godefroy (1615-1681), historien, archiviste et conseiller du roi de France.
 Denis-Charles Godefroy de Ménilglaise (1795-1877), sous-préfet, auteur d'études d'histoire locale et éditeur.
 Denys Godefroy (Dionysius Gothofredus), dit l’ancien, (1549-1621), jurisconsulte français.
 François Godefroy (1743-1819) graveur français.
 Frédéric Godefroy (1826-1897) philologue, lexicographe, journaliste et enseignant français.
 Georges Godefroy (1912-1974), écrivain français.
 Jean Godefroy (1771-1839), graveur et peintre français.
 Jean Godefroy de Lintot (1607-1678) interprète et seigneur de la Nouvelle-France.
 Jean-Cyrille Godefroy est un éditeur français.
 Louis Godefroy (1740-1822)  député du clergé aux États généraux de 1789, curé de Nonville.
 Louis Godefroy (1885-1934), graveur français.
 Louis Godefroy, alias Rivière, (1911-1987) résistant français, Compagnon de la Libération. 
 Jean-Pierre Godefroy (1944-) homme politique français.
 Jérôme Godefroy (1953-) journaliste français.
 Pierre Godefroy (1778-1841), homme politique français.
 Pierre Godefroy (1915-1992), journaliste et homme politique français.
 Théodore Godefroy (1580-1649), historien et diplomate français. 
 Thierry Godefroy, économiste, chercheur.
Et aussi :
 Famille Godefroy, famille de la noblesse française, qui donna plusieurs éminents juristes et historiens.

Voir aussi 
 La Godefroy, commune française située dans le département de la Manche.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme